Zambeccari peut se référer à :

Patronyme 
  (1752 - 1812), pionnier de l'aviation italien ;
  (1644 - 1728), anatomiste italien ;
 Tito Livio Zambeccari (1802 - 1862), patriote et franc-maçon italien.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme